Балтийский городской округ — муниципальное образование в Калининградской области России. Ему соответствует административно-территориальная единица город областного значения Балтийск.

Административный центр — город Балтийск.

География 
Находится на западе Калининградской области. На севере граничит с Зеленоградским районом области, на юге — с Польшей. С запада омывается Гданьским заливом, с востока — Приморской бухтой и Калининградским заливом. Самое западное муниципальное образование Российской Федерации.

История 
Современный город областного значения Балтийск (Балтийский городской округ) в основном расположен на части территории одной из исторических областей древней Пруссии именем Самбия (за исключением территории Балтийской косы, которая формально не являлась частью Самбийского полуострова и должна считаться частью соседней исторической области Европы именем Померания).

В 2004 году городской округ как муниципальное образование был преобразован в муниципальный район. 

В 2005 году муниципальный район был преобразован в городской округ. 

В 2007 году преобразования 2004 и 2005 годов были отменены. 

В 2008 году городской округ был вторично преобразован в муниципальный район.

В 2010 году городской округ как административно-территориальная единица был преобразован в район. 

В 2018 году муниципальный район преобразован в городской округ, а в 2019 году вместо административного района — город областного значения Балтийск.

Население

Населённые пункты 
В городской округ входят (городу областного значения подчинены) 12 населённых пунктов.

Территориальное деление

Административный район 
В состав Балтийского административного района в 2010—2019 гг. входили:
1 сельский округ
Дивный;
2 города районного значения
Приморск
Балтийск

Муниципальный район 
В Балтийский муниципальный район в 2006—2018 гг. входило 3 муниципальных образования, в том числе 2 городских и 1 сельское поселение:

Примечания

Ссылки 
 Администрация района